Thunder Force (film)

Computerspellen
 Thunder Force (computerspelserie)
 Thunder Force (computerspel)
 Thunder Force II
 Thunder Force III
 Thunder Force IV
 Thunder Force V
 Thunder Force VI